Мечеть Гасымлы () — мечеть в селе Гасымлы, Масаллинского района, Азербайджан.

История 

Медресе Гасымлы Ленкоранского уезда (ныне Масаллинского района) была построена Касымом Мирзой Тогрул оглы в 1756 году. Медресе называлась «Медресе Касыма». До этого жители деревни использовали мечеть села Шыхлар, а ещё ранее — мечеть села Гызылагач.
В 1918 году медресе было снесено до основания и на его месте воздвигнута мечеть. В советское время не действовала, вновь возвращена верующим в 1998 году.

Поколение деревни происходит от Тахмасиб шаха, сына шаха Исмаила, основателя Сефевидского государства..

Примечания 

Мечети, построенные в 1998 году
Появились в 1998 году в Азербайджане